Norgesmesterskapet i handboll för damer (förkortat NM) är en norsk handbollscup. Den spelades första gången 1938.

Tidigare vinnare 
Norgesmesterskapet började hållas utomhus 1938, och har skiftat mellan att hållas bara utomhus, bara inomhus, eller både och.
Notera att året titeln räknas för har ändrats genom åren, ibland utifrån året cupen började, och ibland utifrån säsong.

Utomhus

Inomhus

Se även 
 Norgesmesterskapet i handboll för herrar
 Eliteserien i handboll för damer

Referenser 

Handbollstävlingar i Norge
Återkommande sportevenemang med premiär 1938